LOAR steht für:
 Flugplatz Altlichtenwarth (ICAO-Code), österreichischer Flugplatz

Loar ist der Familienname folgender Personen:
 Lloyd Loar (1886–1943), US-amerikanischer Musikinstrumentenbauer, Komponist, Erfinder und Musiker

Abkürzung